Clearfield (Iowa)
 Clearfield (Pensilvânia)
 Clearfield (Utah)
 Condado de Clearfield 

Desambiguações de topônimos